Нечита́йло — українське прізвище.

Відомі люди:

 Нечитайло Андрій Михайлович ( 1948) — заслужений журналіст України (1997)
 Нечитайло Андрій Олександрович ( 1987, Кам'янець-Подільський) — український поет
 Нечитайло Валентин Миколайович ( 1971) — український поет, ветеринарний лікар.
 Нечитайло Василь Володимирович (1966—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нечитайло Василь Кирилович ( 1915 — 1980) — радянський художник.  
 Нечитайло Віталій Васильович ( 1941) — український поет, історик
 Нечитайло Галина Семенівна — український біолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1979)
 Нечитайло Іван Якович ( 1935) — український письменник.
 Нечитайло Ігор Дорофійович ( 1925) — український графік, педагог.
 Нечитайло Оксана Володимирівна ( 1984) — співачка, яка виступає під псевдонімом Согдіана
 Нечитайло Олександр Вячеславович (1973) — український дипломат.
 Нечитайло Олександр Миколайович — український суддя.
 Нечитайло Павло Олександрович — лідер гурту «Пропала грамота».

Також 
 Ничитайло Михайло Юхимович (* 1948) — український хірург, професор, доктор медичних наук, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент Національної академії медичних наук України.
Українські прізвища